Das BNP Paribas Masters 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 31. Oktober bis 6. November 2005 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen gespielt. Im Kalenderjahr war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Marat Safin, der dieses Jahr nicht zum Turnier antrat. Mit Ivan Ljubičić erreichte nur die Nummer 6 der Setzliste das Finale. Der ungesetzte Tscheche Tomáš Berdych setzte sich dort aber gegen den Kroaten in fünf Sätzen durch und gewann seinen zweiten Karrieretitel sowie dein einzigen Masters-Titel.
Im Doppel traten die Vorjahressieger Jonas Björkman und Todd Woodbridge nicht erneut zusammen an, da Woodbridge seine Karriere beendet hatte. Björkman war mit Maks Mirny an Platz 1 gesetzt, die beiden verloren aber zum Auftakt. Den Titel gewannen die Setzlistenzweiten US-Amerikaner Bob und Mike Bryan. Sie gewannen ihren 28. gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.870.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.028.500 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Paris
Accor Arena